Ben-Hur puede referirse a:

Literatura 

 Ben-Hur (1880), novela escrita por Lewis Wallace.

Cine 

 Ben-Hur, cortometraje dirigido en 1907 por Sidney Olcott inspirada en la novela de Wallace.
 Ben-Hur, película dirigida en 1925 por Fred Niblo.
 Ben-Hur, película dirigida en 1959 por William Wyler.
 Ben-Hur, película animada dirigida en 2003 por Bill Kowalchuk.
 Ben-Hur, película dirigida en 2016 por Timur Bekmambetov y basada, como las anteriores, en la novela.

Televisión 

 Ben-Hur, miniserie de televisión de 2010 dirigida por Steve Shill.

Personajes 

 Judá Ben-Hur, el protagonista de la novela y de sus adaptaciones teatrales, cinematográficas y televisivas.

Toponimia

en Estados Unidos 

 Ben Hur, en California.
 Ben Hur, en Texas.
 Ben Hur, en Virginia.

Deportes 

 Ben Hur, institución deportiva de Argentina.